Реден:

Rheden

Географические объекты и муниципальные образования 
 Реден () — муниципалитет и город в нидерландской провинции Гелдерланд.
 Реден () — община в Германии, в районе Хильдесхайм (земля Нижняя Саксония).

Фамилия 
  (1853—1953) — германский политик.
 Реден, Йозеф (1873—1946) — австрийский астроном.

Прочее 
 Реден () — нидерландский любительский футбольный клуб из города Редена.

Rehden 
 Реден () — коммуна в Германии, в районе Дипхольц (земля Нижняя Саксония).
 Реден () — управление (административная единица) в Германии, в районе Дипхольц (земля Нижняя Саксония).
 Прежнее название местечка Радзынь-Хелминьски (ныне город в Польше, в Куявско-Поморском воеводстве).
 Замок Реден — замок Тевтонского ордена, давший начало одноимённому населённому пункту (ныне город Радзынь-Хелминьски в Польше).

См. также